Маргарет Корт була чинною чемпіонкою і успішно захистила свій титул, у фіналі перемігши Керрі Мелвілл з рахунком 6–3, 6–1. Для Корт це була 9-та перемога на Відкритому чемпіонаті Австралії, другий титул Великого шолома і 17-й загалом. Після цього вона виграла три інші турнірі Великого шолома за рік, таким чином ставши першою жінкою, яка здобула календарний Великий шолом під час відкритої ери.

Сіяні гравчині 
Всі сіяні тенісистки виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 

Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу
Тур WTA 1970
1970 у тенісі